Gös kan avse: 

 Gös – en fiskart
 Gös (flagga) – flagga förd på gösstake i förstäven på ett fartyg
 Gösstake –  flaggspel (flaggstång) i förstäven eller på bogsprötet på ett fartyg
 Gösar – tackjärn i form av långa, halvrunda eller trekantiga galtar, se Tackjärnsgalt